Klubowe Mistrzostwa Azji w piłce siatkowej mężczyzn 2010 (oficjalna nazwa: 2010 Asian Men’s Club Volleyball Championship) – 11. sezon Klubowych Mistrzostw Azji rozgrywanych od 1999 roku, organizowanych przez Azjatycką Konfederację Piłki Siatkowej (AVC) dla 10 męskich klubowych zespołów siatkarskich z Azji.

Szósty tytuł klubowego mistrza Azji zdobył klub Pajkan Teheran z Iranu. Uzyskał w ten sposób awans do Klubowych Mistrzostw Świata 2010.

Drużyny uczestniczące

Podział na grupy

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Punktacja: zwycięstwo – 2 pkt; porażka – 1 pkt

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Punktacja: zwycięstwo – 2 pkt; porażka – 1 pkt

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1-8

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 9. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Bibliografia 
 

Rozgrywki klubowe w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
2010 w Chinach
Piłka siatkowa w Chinach